Zinsbach ist ein Gewässername:

 Zinsbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold vor Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; durchfließt das Zinsbachtal
 Zinsbach (Rossenbeck), linker Zufluss des Flusses Rossenbeck in Mülheim an der Ruhr
 Zinsbach (Schwarze Röder), rechter Zufluss der Schwarzen Röder vor Großharthau, Landkreis Bautzen, Sachsen